Sini steht für:
 Sini (Sardinien), eine Gemeinde in der Provinz Oristano in der italienischen Region Sardinien
 Sini (Ost-Amanuban), ein Dorf im indonesischen Distrikt Ost-Amanuban in Westtimor
 Sini (Vorname), weiblicher Vorname

Sini ist der Familienname von:
 Carlo Sini (* 1933), italienischer Philosoph
 Linda Sini (1926–1999), eine italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Sinni
 Zini